Список античных статуй включает сохранившиеся и исчезнувшие древнегреческие, древнеримские и этрусские скульптуры, получившие прозвище или имя собственное, ставшие иконографическим образцом (типом), активно копировавшиеся как античность, так и в Новое время (в том числе и для музеев слепков).

Список не включает знаменитые стелы, рельефы, а также украшенные рельефами саркофаги (только с ярко выраженными скульптурными группами). Портретные статуи и бюсты древних римлян включены в список, только если эти произведения приобрели самостоятельную художественную значимость, как отдельное художественное произведение. В список не включены античные бронзы, которые были найдены в позднейший период, не приобрели общемировую популярность и не повлияли на появление иконографических типов (см. Список античных бронз).

Большинство античных статуй сохранились в виде поздних римских мраморных копий (I—II вв. н. э.) с утраченных греческих бронзовых или мраморных оригиналов (V—II вв. до н. э.). В столбце «Автор» указаны либо имена знаменитых древнегреческих скульпторов, являвшихся создателями скульптур по сообщениям античных историков и путешественников; либо же имена, известные по автографам на скульптурах (обычно малоизвестных мастеров, копиистов). В столбце «Период» указана дата создания первоначальной греческой статуи, если она стала иконографическим образцом. Римская дата ставится в этот столбец, если это время создания конкретной римской копии, значительно отличающейся от исходного образца и приобретшей имя собственное.


Список

А

Б

В

Г

Д

Е

З

И

К

Л

М

Н

П

Р

С

Т

У

Ф

Х

Ч

Э

Ю

См. также 
 Список античных бронз
 Знаменитые саркофаги древности
 Список античных рельефов
 Римские говорящие статуи
 Музеи слепков
 Цветаевская коллекция слепков ГМИИ

Литература 
 John Boardman.  Greek Sculpture: The Classical Period : a Handbook. Thames and Hudson, 1985
 Elise A. Friedland, ‎Melanie Grunow Sobocinski, ‎Elaine K. Gazda. The Oxford Handbook of Roman Sculpture. Oxford University Press, 2015
 Mark D. Fullerton. Greek Sculpture. John Wiley & Sons, 2016
 Adolf Furtwängler, ‎Eugénie Strong. Masterpieces of Greek Sculpture: A Series of Essays on the History of Art. 1985
 Adolf Furtwangler. Greek & Roman Sculpture
 Percy Gardner. Guide to the Casts of Sculpture and the Greek and Roman Antiquities in the Ashmolean Museum, Oxford. 1901
 Janet Burnett Grossman. Looking at Greek and Roman Sculpture in Stone: A Guide to Terms, Styles, and Techniques. Getty Publications, 2003
 Diana E. E. Kleiner. Roman Sculpture. Yale University Press, 1992
 Edmund Robert Otto Von Mach. A Handbook of Greek and Roman Sculpture, to Accompany a Collection of Reproductions of Greek and Roman Sculpture
 Olga Palagia. Handbook of Greek Sculpture. Walter de Gruyter GmbH & Co KG, 2019
 Pierre Paris. Manual of Ancient Sculpture. H. Grevel and Company, 1890
 Phōteinē Zapheiropoulou. Masterpieces of Ancient Greek Sculpture. Melissa Publishing House, 2005

Ссылки

Онлайн каталоги 
 Art and Archaeology Artifact Browser. www.perseus.tufts.edu
 Research Archive for Ancient Sculpture at the University of Cologne and the German Archaeological Institute (DAI)

Примечания 

Антик
Списки:Древняя Греция
Скульптура Древнего Рима
Скульптура Древней Греции
античные статуи
Списки:Древний Рим